Ю́рий Никола́евич Ко́стиков (1927—1945) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Юрий Костиков родился 16 ноября 1927 года в деревне Зажово. В 1937 году он переехал в Москву, учился в московской школе № 87. В годы войны работал токарем на авторемонтном заводе. В полных семнадцать лет, Юра, проявив смекалку, пошёл на хитрость: он прибавил себе недостающий год и добился получения повестки.

В январе 1945 года Костиков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. В звании гвардии сержанта командовал пулемётным расчётом 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Кёнигсберга.

9 апреля 1945 года позиции полка Костикова были атакованы пытавшимися прорваться из окружения немецкими частями общей численностью около 300 солдат и офицеров. Костиков обнаружил прорвавшуюся в тыл штаба группу вражеских солдат и поднял тревогу. В завязавшемся бою он уничтожил около 50 солдат и офицеров противника. Несмотря на полученное тяжёлое ранение, Костиков продолжал сражаться, пока не погиб. Похоронен на воинском мемориале на пересечении проспекта Мира и улицы Энгельса в Калининграде.

Краткое изложение боевого подвига Героя Костикова Ю. Н.:

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии сержант Юрий Костиков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память 
В честь Костикова названы морское судно, улицы в Москве и Калининграде, с 2015 г. — школа в Москве. В 1965 г. деревня Зажово в которой родился герой была переименована в Костиково.

Примечания

Литература 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Умершие в Калининградской области
Похороненные в Калининграде